Název Selecký potok má více významů:

přírodní památka
 Selecký potok (přírodní památka) – přírodní památka na Slovensku v okrese Trenčín

vodní tok
 Selecký potok (přítok Krupinice) – levostranný přítok Krupinice na Slovensku v okrese Levice
 Selecký potok (přítok Váhu) – levostranný přítok Váhu na Slovensku v okrese Trenčín
 Selecký potok (přítok Žitavy) – levostranný přítok Žitavy na Slovensku v okrese Zlaté Moravce